Rajd Sardynii 2020 (17. Rally Italia Sardegna) – 17. Rajd Sardynii rozgrywany we Włoszech w dniach 8-11 października. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2020. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC-3. Rajd pierwotnie miał się odbyć w czerwcu, lecz został przełożony na termin jesienny z powodu pandemii COVID-19.

Rajd wygrał Hiszpan Dani Sordo, który wyprzedził Belga Thierry Neuville o ponad pięć sekund, obaj zasiadali za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC. Na trzecim miejscu z ponad sześciosekundową stratą do zwycięzcy, dojechał Francuz Sébastien Ogier kierujący samochodem Toyota Yaris WRC. Jedyny Polak startujący w tym rajdzie Kajetan Kajetanowicz, kierujący Škodą Fabią R5 Evo, zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie w klasie WRC3. W swojej klasie Kajetanowicz przegrał tylko z mistrzem Polski w rajdach w sezonie 2020 Finem Jari Huttunenen, kierującym samochodem Hyundaiem i20 R5. Kajetanowicz mógł osiągnąć lepszy wyniki gdyby nie przebita opona i konieczność jej wymiany na piętnastym odcinku specjalnym.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 63 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS16

Wyniki rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage. W klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty są przyznawane za każdy wygrany OS.

Klasyfikacje po 6 rundach RMŚ 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja producentów RMŚ 

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

Junior WRC

Kierowcy

Przypisy 

2020
Sardynia
2020 we Włoszech